Il singolare femminile del torneo di tennis South Australian Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Virginia Ruzici che si è ritirata sul punteggio di 7-5, 2-2 per un infortunio all'anca sinistra.

Teste di serie 

 Sue Barker (semifinali)
 Virginia Ruzici (finale)
 Bettina Bunge (secondo turno)
 Hana Mandlíková (Campionessa)

 Sue Leo (quarti di finale)
 Nerida Gregory (primo turno)
 Marcella Mesker (secondo turno)
 Janet Newberry (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1979